Charles Davis – attore irlandese
 Charles Edward Davis jr. (n. 1958) – cestista statunitense
 Charles Edward Davis jr., detto Chuck (n. 1984) – cestista statunitense naturalizzato azero
 Charles Lawrence Davis, detto Charlie (n. 1949) – cestista statunitense
 Charles Davis, detto Chuck (n, 1983) – cestista statunitense
 Charles Davis – flautista australiano
 Charles Davis – tiratore statunitense
 Charles Davis – sassofonista statunitense